Амер

 амер. — сокращение от американский
 Амер () — река в Нидерландах в провинции Северный Брабант.
 Амер () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония.

 Фамилия 
 Абдель Хаким Амер (1919—1967) — первый вице-президент и военный министр Египта и Объединённой Арабской Республики (ОАР), личный представитель президента ОАР в Сирийском районе, фельдмаршал.
 Амер, Жан Жером (1916—1996) — бельгийский кардинал
 Хамад Амер (род. 1964) — израильский политик, депутат кнессета 18-го созыва от фракции «Наш дом Израиль» («НДИ»)
 Гада Амер (род. 1963) — современная художница, известна благодаря эротическим картинам с использованием вышивки.